Barbu Catargiu
 Lascăr Catargiu